Orrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Orrsjön (Jättendals socken, Hälsingland), sjö i Nordanstigs kommun,  (2,02 km²)
Orrsjön (Rogsta socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (2 ha)
Orrsjön (Ljustorps socken, Medelpad), sjö i Timrå kommun,  (5,19 ha)
Orrsjön (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (22,9 ha)
Orrsjön (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (18 ha)
Orrsjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (31,8 ha)
Präst-Orrsjön, sjö i Sollefteå kommun,  (31,6 ha)

Se även
Tervajärvi (finska)
Orrträsket
Orrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn